НФЛ в сезоне 1984 — стал 65-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Американская футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card: Сиэтл Сихокс 13, Лос-Анджелес Рэйдерс 7
 Плей-офф дивизионов:
 Майами Долфинс 31, Сиэтл Сихокс 10
 Питтсбург Стилерз 24, Денвер Бронкос 17
 Финал конференции: Майами Долфинс 45, Питтсбург Стилерз 28

Национальная футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card: Нью-Йорк Джайентс 16, Лос-Анджелес Рэмс 13
 Плей-офф дивизионов:
 Сан-Франциско 49ерс 21, Нью-Йорк Джайентс 10
 Чикаго Бэарз 23, Вашингтон Рэдскинз 19
 Финал конференции: Сан-Франциско 49ерс 23, Чикаго Бэарз 0

Супербоул XIX 
Сан-Франциско 49ерс (НФК) 38, Майами Долфинс (АФК) 16

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьих, П% = Процент выигранных матчей, ОН = Очки набранные, ОП = Очки пропущенные

1 Команды была посеяна под первым номером в конференции
2 Команда попала в плей-офф Wild-Card

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1984.pdf Сезон 1984 года в деталях]

Сезоны НФЛ